Фьюжн, фьюжен (от , «сплав») — термин, который может входить в название стилей и направлений в искусстве, архитектуре, дизайне, музыке, характеризующихся «сочетанием несочетаемого», то есть объединяющих в себе совершенно разные идеи из, казалось бы, несовместимых стилей, не теряя при этом целостности и гармонии.
 Джаз-фьюжн (также джаз-рок фьюжн, рок-фьюжн или фьюжн) — музыкальный жанр, соединяющий в себе элементы джаза и музыки других стилей.
 Келтик-фьюжн — музыкальный жанр, соединяющий в себе элементы кельтского фолка и музыки других стилей.
 Кухня фьюжн — кухня, сочетающая элементы различных кулинарных традиций.
 Фьюжн (дизайн) — стиль в архитектуре и дизайне интерьеров.

Названия без русской транскрипции:
 AMD Fusion — микропроцессор.
 Ford Fusion — семейство автомобилей.
 PHP-Fusion — система управления содержимым.
 Compiz Fusion — коллекция плагинов оконного менеджера compiz для X Window System.
 X-Fusion — немецкий электро-музыкальный соло проект.
 Controlled Fusion — немецкая музыкальная группа.
 Fusion-io — компания-производитель аппаратных и программных компьютерных систем.
 VMware Fusion — виртуальная машина.
 Fusion Drive — технология хранения данных, разработанная Apple Inc.
 AMD Fusion Media Explorer — веб-браузер от компании AMD.
 Oracle Fusion Middleware — платформа для построения бизнес-приложений от Oracle.
 TT Fusion — компьютерная компания.

См. также 
 Фузион — контркультурный музыкальный и фестиваль в Германии.